Fiscal bezieht sich auf:
 Fiscal (Spanien), eine Gemeinde in der Provinz Huesca in Spanien
 Fiscal (Amares), eine Gemeinde im Kreis Amares in Portugal
 Fiscal (Insel), eine Insel vor Rio de Janeiro, Brasilien